Coal Energy S.A. — вугледобувна компанія, третій за обсягом запасів і сьомий за обсягами видобутку виробник вугілля в Україні.
  — китайська вугледобувна компанія, одна з найбільших у світі.